No Angel — дебютный студийный альбом певицы Dido, вышедший в 1999 году, но получивший всемирную славу в 2001 году. К 2005 году было продано во всем мире более 21 млн.экз.

Об альбоме 
Успех альбома No Angel был инспирирован американским рэпером Эминемом, который семплировал трек «Thank You» Dido на своём сингле «Stan» с альбома The Marshall Mathers LP, вышедшем в 2000 году. Его альбом The Marshall Mathers LP имел огромный успех и достиг первого места и в США и в Канаде, а сама Dido появилась в роли влюбленной и страдающей подруги в видеоклипе на песню «Stan», которая вышла 3-м синглом с этого альбома. И, хотя в США песня была только #51 в Billboard Hot 100, в Великобритании и Австралии она стала #1 и была международным хитом. Песня «Stan» была номинирована на премию Grammy (сама Dido не пела эту песню с Эминемом на церемонии, партию девушки исполнил Сэр Элтон Джон).

Альбом No Angel стал одним из главных бестселлеров среди альбомов 2001 года во всём мире, лучшим альбомом по продажам 2001 года в Великобритании и 2-м в Австралии (более 420 000). Также он был по итогам года № 3 в США и № 5 в Канаде.

Список композиций 
 «Here with Me» (Dido Armstrong, Pascal Gabriel, Paul Statham) — 4:14
 «Hunter» (D. Armstrong, Rollo Armstrong) — 3:57
 «Don’t Think of Me» (D. Armstrong, R. Armstrong, Paul Herman, Pauline Taylor) — 4:32
 «My Lover’s Gone» (D. Armstrong, Jamie Catto) — 4:27
 «All You Want» — 3:53
 «Thank You» — 3:38
 «Honestly OK» — 4:37
 «Slide» — 4:53
 «Isobel» — 3:54
 «I’m No Angel» — 3:55
 «My Life» — 3:09
 «Take My Hand» (Bonus Track) — 6:42

Альбом в мировых чартах

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Dido — official website.

Альбомы 1999 года
Дебютные альбомы 1999 года
Альбомы Dido
Альбомы Cheeky Records
Альбомы, спродюсированные Риком Ноуэлсом